um acrónimo de biblioteca nacional.
 Língua bengali (código ISO 639)
 .bn é a sigla do Domínio de topo (country code Top Level Domain) do Brunei Darussalam.
 um acrónimo de buraco negro

Desambiguações de siglas